BDO Classic Canadian Open 2011 – turniej curlingowy zaliczany do Capital One Grand Slam of Curling rozegrano w dniach 26-30 stycznia 2011 w Oshawa, w General Motors Centre.

W turnieju wzięło udział 18 drużyn grających Round Robin w trzech grupach. Do ćwierćfinałów awansowało 8 drużyn. Pula nagród wynosiła 100 000 CAD. Tytułu mistrzowskiego broniła drużyna Kevina Martina, która odpadła w ćwierćfinale. 

Turniej po raz pierwszy wygrał Mike McEwen pokonując w finale 5:4 Glenna Howarda. Było to drugie zwycięstwo McEwena w turnieju wielkoszlemowym w tym sezonie, na początku wygrał World Cup of Curling 2010.



Drużyny

Play-off

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Tie-breaker

1

2

Round Robin

Sesja 1. 
26 stycznia 2011; 19:30

Sesja 2. 
27 stycznia 2011; 10:00

Sesja 3. 
27 stycznia 2011; 13:30

Sesja 4. 
27 stycznia 2011; 17:00

Sesja 5. 
27 stycznia 2011; 20:30

Sesja 6. 
28 stycznia 2011; 10:00

Sesja 7. 
28 stycznia 2011; 13:30

Sesja 8. 
28 stycznia 2011; 17:00

Sesja 9. 
28 stycznia 2011; 20:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu
 World Curling Tour 2010/2011

Bibliografia 
 
 BDO Classic Canadian Open na stronach World Curling Tour

2011 w curlingu
World Curling Tour